Usinger peut faire référence à :

Patronymes 
 Christian Usinger	(1894-1949), officier allemand, croix allemande en or et croix de chevalier de la croix de fer
 Fritz Usinger (1895-1982), poète allemand, auteur et écrivain, membre de l'académie allemande pour la langue et la littérature
  (1880-1947)
  (1828-1902)
 Robert L. Usinger	(1912-1968), entomologiste américain
  (1835-1874), historien allemand et professeur d'université

Autres 
 , chaîne de montagnes allemande
 
 , château